Калу́жский тролле́йбус — троллейбусная система общественного транспорта в городе Калуге Калужской области.

Движение открыто 30 марта 1956 года. По состоянию на 1 марта 2023 года в Калуге эксплуатируются 8 троллейбусных маршрутов.

Маршруты 
Постоянные

Примечание. Длина маршрута рассчитывается как полный оборот от точки А до точки А.

Закрытые
 № 4. «Пл. Мира — Дубрава». Закрыт 9 ноября 2011 года, в связи с продлением маршрута № 18.
 № 5. «Швейная фабрика — Северный». Не курсирует с 2021 года в связи с увеличением числа автобусов на 97 автобусном маршруте.
 № 7. «Пл. Мира — КРЛЗ». Не курсирует, разворотное кольцо используется для заезда маршрутов № 6 и № 18 при движении от Дубравы (фактически являлся короткой версией маршрута № 4).
 № 11. «Дом Быта — ТЦ „Торговый квартал“». Не курсирует с 2016 года, но разворотное кольцо не разобрано (фактически являлся короткой версией маршрута № 5).
 № 13. «Пл. Мира — КЗТА». Не курсирует с 2015 года, но разворотное кольцо не разобрано (фактически являлся короткой версией маршрута № 3).
 № 14. «Московская пл. — ул. Ольговская». Не курсирует, но разворотное кольцо не разобрано (фактически являлся короткой версией маршрута № 8).
 № 15. «Московская пл. — ул. Гурьянова». Не курсирует, но разворотное кольцо не разобрано (фактически являлся короткой версией маршрута № 10).
 № 16. «Поселковая ул. — 30-й микрорайон». Не курсирует, но разворотное кольцо не разобрано (фактически являлся короткой версией маршрутов № 9 и № 11).
 № 17а. «Поселковая ул. — Терепец». Не курсирует с 2004 года, но разворотное кольцо не разобрано (фактически являлся короткой версией маршрута № 17).

История развития маршрутной сети 
Первая линия Калужского троллейбуса была торжественно открыта 30 марта 1956 года. Маршрут № 1 (Вокзал — ул. Ленина) связал железнодорожный вокзал города Калуги с его центром. По состоянию на начало 2000 года общая длина всех маршрутов Калужского троллейбуса составляла 60 километров. 

Примерно до 1981 года конечные маршрутов 8 и 10 находились на Московской площади, в её восточной части (в настоящее время разворотное кольцо разобрано и превращено в тротуар с мини-сквером). После продления маршрутов до рынка на маршрутах наблюдалась сильная перегрузка, в троллейбусы было невозможно сесть. Возможно, в связи с этим вскоре были введены маршруты 14 и 15, фактически дублировавшие предыдущие версии 8 и 10, но разворотный круг был сделан в западной части площади, рядом с Дворцом Культуры турбинного завода. Маршрут № 16 «Телевизионная площадь-ул. Гурьянова» вводился году в 1986 на короткое время с непонятной целью, был вскоре отменен.

На время реконструкции улицы Кирова в 2004 (перед открытием линии на Северный)  и 2008 (перед открытием линии на Правобережье) гг. вместо маршрутов 3 и 4, проходящих по ней, вводились укороченные маршруты 3к («Парк им. Циолковского — Пл. Старый Торг — Калужский завод телеграфной аппаратуры — Пл. Победы») и 4к («Пл. Победы — Посёлок Дубрава»). Изменялись также маршруты, пересекающие улицу Кирова, в частности в 2004 г. 2-й маршрут был продлён до Терепца и временно ходил по ул. Баррикад — ул. Ленина, 11-й объединялся с 5-м и носил номер 5/11, 7-й отменён вообще, а в 2008 г. во время реконструкции участка между улицами Московская и Ленина через центр ходил только 2-й.

После реконструкции оставшейся части улицы Кирова в 2009 году ожидалось изменение маршрутов 8, 9, 10, 17 — разворотное кольцо возле Городского рынка ликвидировалось бы, по улице Рылеева маршруты проходили бы только в одну сторону, разворот осуществлялся бы по улице Кирова, затем по улице Плеханова и Труда, где уже подготовлены новые столбы и контактная сеть. Однако этот проект был провален, поскольку не был согласован с ГИБДД. Кроме того, под большим вопросом стояла проблема разгрузки улицы Кирова, так как если бы это изменение состоялось, улица Кирова была бы сильно перегружена. В августе 2010 г. была введена новая схема движения, по которой улицы Рылеева и Плеханова стали односторонними. В связи с этим пуск маршрутов 8, 9 , 10, 17 по улице Плеханова состоялся 18 августа 2010 г.

С 27 марта по 26 октября 2019 года из-за реконструкции Грабцевского шоссе не курсировал 6-й маршрут.

Нумерация троллейбусов в Калуге с 1989 г. начиналась заново. До этого троллейбусы имели номера 1—444. С появлением новой нумерации вновь приобретаемые троллейбусы нумеровались с 010 и далее по порядку. Части старых машин были заменены кузова, частично собственного калужского производства, с сохранением бортовых номеров.

Помимо 16-го маршрута, в Калуге существовал подвозной маршрут 17А «Поселковая ул. — Микрорайон Терепец».  Однако, неизвестно почему был дан именно такой номер с буквой. По логике этот маршрут должен был бы носить номер 18. Возможно, номер 18 был оставлен специально для перспективной линии на Правобережье, что впоследствии и случилось.

9-й маршрут первоначально тоже ходил до Телевизионной площади. Потом был продлён до рынка.

Существует ещё маршрут № 0 (или №Д), идущий, как правило, от любого места города до депо. Но он так обозначается лишь на электронном табло, и официально его никогда не существовало.

Троллейбусный парк Калуги периодически пополняется и обновляется: 27 марта 2013 г. в свой первый рейс на улицы Калуги вышли два новых троллейбуса ВМЗ-5298.01-50 «Авангард», произведённые на Вологодском механическом заводе. 16 мая 2013 г. вновь презентовали новые троллейбусы. На линию запустили 14 машин АКСМ-321, произведённых на минском заводе «Белкоммунмаш». К концу лета 2013 г. число белорусских машин достигло 20-ти, а к концу года — 33. В апреле — мае 2021 года в Калугу прибыли 10 списанных и подаренных московских троллейбусов белорусского производства.

Примечания

Литература

Статьи и публикации

Ссылки 

 
 
 
 Калужский троллейбус на сайте Троллейбусные города России

Внешние медиафайлы 

 
 

Транспорт Калуги
Троллейбусные системы России